Název Oberdorf nese několik sídel:

 Oberdorf – německý název obce Opatovec v okrese Svitavy
 Oberdorf BL – obec ve švýcarském kantonu Basilej-venkov (BL)
 Oberdorf NW – obec ve švýcarském kantonu Nidwalden (NW)
 Oberdorf SO – obec ve švýcarském kantonu Solothurn (SO)
 Oberdorf (Dornbirn)  – jeden z obvodů města Dornbirn v rakouské spolkové zemi Vorarlbersko

Externí odkazy